Folgende Amtsträger tragen den Titel einen Under Secretary of State:

 United States Under Secretary of State in den Vereinigten Staaten
 Parliamentary Under-Secretary of State im Vereinigten Königreich